Wanilia – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych
 Vanilla – darmowy skrypt forum dyskusyjnego
 Vanilla – singel Gackta

Zobacz też:
 Vanilla Fudge
 Vanilla Sky
 Vanilla Sky (grupa muzyczna)
 Vanilla Ninja
 Vanilla Ice
 Vanilla Pytalska – postać w serialu Przygody Pytalskich